Kavadar kan syfta på:

Nordmakedonien 

 Kavadarci (kommunhuvudort i Makedonien), Opsjtina Kavadarci,

Serbien 

 Kavadar (ort i Serbien),